Села:
 Червоний Гай — Житомирська область, Житомирський район

 Червоний Гай — колишня назва села Березовий Гай (Чернігівська область, Семенівський район)